Dies ist eine Liste der Städte in Simbabwe.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Simbabwe ist Harare Province mit einer Einwohnerzahl von rund 2,1 Millionen (Stand 2012). Damit konzentrieren sich rund 16 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion. 

Die folgende Tabelle enthält die Städte über 20.000 Einwohner (Stand 2012), die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) von 1982, 1992 und 2002 (jeweils 18. August) sowie 2012. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz), zu der die Stadt gehört. Die Metropolregionen Harare und Bulawayo sind eigenständig und bilden für sich jeweils eine Provinz.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise 

 
Simbabwe